ESTP est un sigle ou un acronyme formé des quatre lettres E, S, T et P, qui peut désigner :
 ESTP, un des seize types du modèle de types psychologiques du MBTI ;
 ESTp, un type socionique équivalent au précédent ;
 École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie, grande école d'ingénieur.